US Open 2012 staat voor diverse sportwedstrijden die in de Verenigde Staten worden gehouden. De naam wordt voor verschillende takken gebruikt, maar de tennissport geniet vooral bekendheid van deze naam. 

US Open 2012 (tennis)
US Open 2012 (tennis, mannen)
US Open 2012 (tennis, vrouwen)
US Open 2012 (tennis, mannendubbel)
US Open 2012 (tennis, vrouwendubbel)
US Open 2012 (tennis, gemengddubbel)
US Open 2012 (golf)
US Open 2012 (9-ball)
US Open 2012 (schaken)
US Open 2012 (bowling)
US Open 2012 (badminton)